A9 (papir), veličina papira prema standardu ISO 216
 Autocesta A9, (Hrvatska)